Rościszewo ist der Name folgender Orte in Polen:
 Rościszewo (Powiat Gdański), Dorf in der Gemeinde Trąbki Wielkie im Powiat Gdański der Woiwodschaft Pommern
 Rościszewo (Powiat Sierpecki), Dorf und Gemeinde im Powiat Sierpecki der Woiwodschaft Masowien